Дани́лов або Дані́лов () — російське та українське прізвище, від імені Данило.

Відомі носії 
 Данилов Антон Михайлович (1988) — російський хокеїст.
 Василь Данилов (плавець)(нар. 1988) — киргизький плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2004, 2008 років. 
 Данілов Василь Бенедиктович — доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, заслужений працівник освіти України.
 Данилов Василь Савелійович — колишній радянський футболіст, захисник. Заслужений майстер спорту Росії (1997). 
 Данилов Віктор Євгенович (1962) — український журналіст, видавець, засновник газети ОГО
 Данілов Віктор Петрович (1925—2004) — російський історик-аграрник
 Данілов Віталій Богданович (* 1967) — народний депутат від БЮТ
 Данилов Віталій Григорович — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Данилов Віталій Іванович (1902—1954) — радянський фізик.
 Данилов Володимир Валеріанович (1881—1970) — російський літературознавець і фольклорист.
 Данілов Володимир Георгійович (1969—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилов Володимир Миколайович (футболіст) (1942—2007) — радянський футболіст.
 Данілов Дмитро Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данілов Едуард Веніамінович (1968—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кирша Данилов (1703—1776) — співак-імпровізатор.
 Данилов Лев Стефанович (* 1926) — російський кінорежисер, лауреат Ленінської премії (1980).
 Данилов Максим Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Данилов Михайло Вікторович (1937—1994) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР (1988).
 Данилов Олег Данилович (1949—2021) — російський драматург та сценарист.
 Данилов Олександр Анатолійович (* 1980) — білоруський футболіст.
 Данилов Олександр Юхимович (* 1925) — український диригент, педагог.
 Данилов Олексій Ілліч (1897—1981) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, почесний громадянин Запоріжжя.
 Данілов Олексій Мячеславович (* 1962) — український політик, Секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 2019).
 Данилов Олексій Степанович (1921—2005) — радянський військовик, герой Радянського Союзу.
 Данилов Роман Сергійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Данілов Ростислав Олексійович (1990—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилов Семен Петрович (1917—1978) — саха (якутський) народний поет, перекладач, громадський і культурний діяч.
 Данилов Софрон Петрович (1922—1993) — якутський радянський письменник.
 Данілов Сергій Анатолійович — капітан III рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данілов Сергій Володимирович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Данилов Федір Іванович (1810—1885) — український архітектор.
 Данилов Федір Іванович (1863—1927) — український живописець.
 Данилов Фелікс Йосипович (* 1940) — доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Данилова 
 Данилова Аріна Антонівна ( 2003) — російська співачка, блогерка
 Данилова Галина Едуардівна ( 1968) — російська актриса театру і кіно.
 Данилова Єлизавета Іванівна (1910—1998) — українська радянська вчена у галузях морфології та антропології.
 Єлизавета Данилова (футболістка) — російська футболістка, півзахисниця. 
 Данилова Лідія Петрівна (1905—?) — українська радянська діячка, вчителька, завідувачка Новобузької початкової школи № 2 Миколаївської області. Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання. 
 Данилова Наталія Юріївна (нар. 25.09.1955, Ленінград) — радянська та російська актриса театру, кіно («Місце зустрічі змінити не можна») і дубляжу. Заслужена артистка РРФСР (1991).
 Данилова Олена Юріївна — російська футболістка, нападниця. 
 Данилова Олександра Сергіївна (1918—2004) — радянська і російська актриса театру та кіно. Заслужений працівник культури Російської РФСР (1974).

 Данилов, Данилів — давньоруське місто на території Волині на Даниловій горі

 Данілов — місто в Ярославльській області Росії.

Примітки 

Російські прізвища